Ripley County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ripley County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 09000762
 Ripley County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 76001116